Verwandtschaft (von mittelhochdeutsch verwant „zugewandt, zugehörig“) steht für:

 familiäre Beziehungen in biologischer, rechtlicher und sozialer Hinsicht, siehe Verwandtschaftsbeziehung
 Verwandtschaft (Recht), juristische Festlegungen in verschiedenen Staaten
 Verwandtschaft (Biologie), stammesgeschichtliche Zusammengehörigkeit von Arten oder Artengruppen

Siehe auch:
 Blutsverwandtschaft (genetisch)
 genetische Verwandtschaft (Linguistik)
 Tonverwandtschaft (Musik)
 Schwägerschaft (indirekte Verwandtschaft durch Heirat)